Engelwarz ist der Ortsname von

 Engelwarz (Untrasried), Ortsteil der Gemeinde Untrasried, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Engelwarz (Weitnau), Ortsteil des Marktes Weitnau, Landkreis Oberallgäu, Bayern